Verdi Europei – denominazione generica per indicare il Partito Verde Europeo o il gruppo I Verdi/Alleanza Libera Europea
Verdi Europei - Green Italia – lista elettorale italiana presentatasi in occasione delle elezioni europee del 2014
Partito della Gioventù - Verdi Europei – partito politico sloveno